Zarečje je lahko:
 Zarečje, Hrvaška
 Zarečje (Slovenija)